Die Abkürzung IFO bezeichnet:
 Information und Forschung, siehe ifo Institut für Wirtschaftsforschung, München
 Institut für Oberflächentechnik
 Identified Flying Object, Identifiziertes fliegendes Objekt, siehe UFO
 Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen, vor allem die DB-Baureihe 703
 Intermediate Fuel Oil, eine Mischung aus Schweröl und Dieselöl, siehe Schiffstreibstoff

Die Abkürzung I.F.O. bezeichnet:
 Identified Flying Objects, Musikprojekt von Westbam und Afrika Bambaataa

Ifo bezeichnet:
 .ifo, Dateinamenserweiterung von Dateien auf DVD-Videos, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/I
 Ifo-Insel, Antarktis

IFO